Кристина Нюйберг (; род. 8 февраля 1962) — шведская шахматистка.

Биография 
В 1980-х годах Кристина Нюйберг был одной из ведущих шведских шахматисток. В 1987 году она заняла второе место в зональном турнире первенства мира по шахматам среди женщин за Ниной Хойберг и получила право участвовать в межзональном турнире. В том же году в Смедеревске-Паланке участвовала в межзональном турнире по шахматам, в котором заняла 16-е место.

Представляла сборную Швеции на шахматных олимпиадах, в которых участвовала четыре раза (1980—1982, 1990, 1998).

В 1987 году в Слупске в составе сборной Швеции заняла третье место в командном розыгрыше кубка Северных стран.

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Швеции